Xinghua est une ville de la province de Jiangsu en Chine.
Xinghua est l'ancien nom de la ville de Putian, au Fujian, en Chine.